Cocoon hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Cine
Cocoon, película estadounidense de 1985 
Cocoon: el regreso, secuela de la anterior

Además
Cocoon (canción), sencillo lanzado en marzo de 2002 por la cantante y compositora islandesa Björk
Apache Cocoon, framework para aplicaciones web 
Pale Cocoon, anime 
Cocooning, comportamiento humano.